Эльзе Унгер (;  (25 февраля 1873, Вена — 21 марта 1936, Цюрль)) — австрийская мастер-мебельщик и мастер декоративно-прикладного искусства в стиле модерн. Участник движения Венский Сецессион.

Творчество 
Работая в Венских мастерских, Унгер создала множество предметов декоративно-прикладного искусства, такие как ткани, вазы и мебель.

На всемирной выставке 1900 года работа Унгера — стол с секретером с использованием мотива гортензии имела большой успех. В этом изделии соединились стиль с изогнутыми линиями и цветочные узоры, характерные для дизайна мастеров Венского сецессиона. Искусствовед Людвиг Хевеси отметил, что мотив произведения «взят из менее используемых областей ботаники».

Унгер была частью большой группы из художественной школы, участвовавших в выставке, которые получили признание критиков.

Унгер вместе с Юттой Сикой и Мариеттой Пейфусс представляли свои работы дизайна вышивки на ткани для журнала «Венская мода» ().

Вместе с Гизелой Фальке фон Лилиенштейн и Йозефом Хоффманном была участником выставочной группы, основанной в 1901 году.

В 1901-1902 годах группа продемонстрировала три полностью меблированных интерьера — спальню, мужской туалет и столовую для того чтобы показать, что можно создать хороший проект при ограниченном бюджете.

Также группа выставлялась в других художественно оформленных залах и публиковалась в различных периодических изданиях, таких как журнал о стиле «Интерьер» () и периодическом журнал «Документы женщины» ().

Работы Унгера хранятся в Музеи прикладного искусства в Вене.

Дизайнеры Австрии
Члены Венского сецессиона
Дизайнеры мебели